Lucas Crispim ist der Name folgender Personen:

* Lucas de Farias Crispim (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Lucas de Figueiredo Crispim (* 1994), brasilianischer Fußballspieler